Вулиця Євгена Маланюка — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 (український поет)

Вулиця Євгена Маланюка 
 Вулиця Євгена Маланюка — вулиця у місті Дніпрі.
 Вулиця Євгена Маланюка — вулиця у місті Городку Хмельницької області.
 Вулиця Євгена Маланюка — вулиця у місті Звягель.
 Вулиця Євгена Маланюка — вулиця у місті Києві.
 Вулиця Євгена Маланюка — вулиця у місті Кропивницькому.
Вулиця Євгена Маланюка — вулиця у місті Новомиргороді.
 Вулиця Євгена Маланюка — вулиця у місті Новому Бузі.
Вулиця Євгена Маланюка — вулиця у місті Хмельницькому.

Вулиця Маланюка 
Вулиця Маланюка — вулиця у місті Івано-Франківськ.
Вулиця Маланюка — вулиця у місті Хусті.

Провулок Євгена Маланюка 
Провулок Євгена Маланюка — вулиця у місті Долинської.
Провулок Євгена Маланюка — вулиця у місті Кам'янець-Подільський.
Провулок Маланюка — вулиця у місті Помічної.
Провулок Маланюка — вулиця у місті Умані.

Інші 
Площа Маланюка — площа у місті Львові.
 Проїзд Євгена Маланюка — вулиця у місті Сумах.

Вулиці, названі на честь людей